X-Factor, X Factor bzw. The X Factor bezeichnet:
 X-Factor: Das Unfassbare, US-amerikanische Mystery-Serie
 X-Factor, Ableger der X-Men aus den Marvel Comics
 The X Factor (Album), Album von Iron Maiden

Casting-Shows:
 The X Factor, Castingshow-Format mit internationalen Versionen
 The X Factor (Australien)
 The X Factor (Vereinigtes Königreich)
 The X Factor (Vereinigte Staaten)
 X Factor (Deutschland)
 X Factor (Italien)
 X Factor Malta 2019, Vorentscheid zum Songcontest

Siehe auch:
 Faktor X, an der Blutgerinnung beteiligtes Enzym